Додекаэдр:
 Додекаэдр — то же, что двенадцатигранник.
 Правильный додекаэдр — платоново тело, грани которого являются правильными пятиугольниками.